Las Vegas peut désigner :

Toponymes

Las Vegas : une ville du Nevada ;
 Las Vegas : une ville du Nouveau-Mexique.
 Las Vegas Strip : boulevard où se trouvent les plus grands hôtels et casinos de la ville de Las Vegas au Nevada.

Las Vegas, municipalité du Honduras, située dans le département de Santa Bárbara.

Las Vegas : chef-lieu de la municipalité de Rómulo Gallegos dans l'État de Cojedes ;
 Las Vegas del Tuy : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité d'Unión dans l'État de Falcón.

Comarque de Las Vegas : comarque informel du sud-est de la Communauté de Madrid.

Titres 
 
 Las Vegas (The Vegas Connection), dix-huitième épisode de la saison 1 des Drôles de dames diffusé en 1977 ;
 Las Vegas (The Hulk Breaks Las Vegas), sixième épisode de la saison 1 de L'Incroyable Hulk diffusé en 1978 ;
 Las Vegas, jeu vidéo de Anco sorti sur Commodore en 1987 ;
 Las Vegas (Vegas), premier épisode de la saison 5 de Malcolm diffusé en 2003 ;
 Las Vegas, série télévisée américaine diffusée entre le 2003 et le 2008 ;
 Las Vegas (Vegas), dix-neuvième  épisode de la saison 5 de Stargate Atlantis diffusé en 2009 ;
 Las Vegas (Vegas Baby), septième épisode de la saison 3 de Good Girls diffusé en 2020.

Autre 
 Les algorithmes de Las Vegas forment une classe spécifique d'algorithmes probabilistes.

Voir aussi 
 
 
 
 
 
 
 
Homonymie de toponyme